

Sigle 
 Eclipse Modeling Framework
 Electromagnetic field – campo elettromagnetico
 Endomyocardial Fibrosis – fibrosi endomiocardica

Informatica 
 .emf – estensione di Windows Metafile

Musica 
 EMF – gruppo musicale dance indie britannico
 E.M.F. (titolo originale Eat My Fuc) – album di GG Allin del 1983